Dans le domaine militaire,  peut désigner :

France 
 238e division légère d'infanterie

URSS